Вокил ():
 Вокил — династия болгарских (праболгарских) правителей и ханов Дунайской Болгарии.
 Вокил — село в Силистренской области Болгарии.